Kosma III (patriarcha Aleksandrii)
 Kosma III (patriarcha Konstantynopola)
 Kosma III Medyceusz

Zobacz też